Il triotto (Rutilus aula) è un pesce d'acqua dolce, della famiglia dei ciprinidi.

Distribuzione e habitat
È una specie endemica dei corsi d'acqua della Pianura Padana, presente anche in alcuni fiumi dell'Istria slovena e croata
. È stato introdotto in molti corsi d'acqua dell'Italia peninsulare dove ha formato popolazioni stabili (fenomeno noto come transfaunazione).
 
Predilige acque stagnanti o a corrente lentissima con ricca presenza di vegetazione acquatica.

Descrizione
Il triotto è abbastanza snello ed un po' compresso lateralmente. La livrea è argentea con tonalità verdastre sul dorso e con una striscia scura (spesso con riflessi violacei) sul fianco.
L'iride dell'occhio è rossastra mentre le pinne sono incolori o verde brunastro.

Riproduzione
Il periodo della fregola avviene in tarda primavera. 
La femmina depone migliaia di uova di circa 1 mm di diametro, che si schiudono in 5-10 giorni, a seconda della temperatura dell'acqua.

Alimentazione
Ha dieta onnivora, nutrendosi di vegetali, crostacei, vermi ed insetti.

Effetti ecologici della sua introduzione
A causa della sua introduzione nell'areale della congenere rovella (dove prima non era presente) si sono trovate in simpatria le due specie. Si è verificato un certo differenziamento dell'habitat fra le due, infatti la rovella è prevalente nei corsi d'acqua in cui c'è un minimo di corrente, dove la vegetazione è più scarsa e dove il fondo è più sabbioso mentre il triotto prevale nelle acque ferme, ricche di vegetazione sommersa ed a fondo fangoso o terroso. Comunque la sua introduzione ha prodotto una netta rarefazione della rovella.

Pesca
È molto conosciuto dai pescatori come pesce da gara, ma poco apprezzate risultano le sue carni, accettabili ma liscosissime e poco consistenti. Viene spesso confuso e scambiato per altri pesciolini suoi simili (alborella, rovella, scardola).

Note

Bibliografia 
Stefano Porcellotti, Pesci d'Italia, Ittiofauna delle acque dolci Edizioni PLAN 2005
Zerunian S. Condannati all'estinzione? Biodiversità, biologia, minacce e strategie di conservazione dei Pesci d'acqua dolce indigeni in Italia, Edagricole 2002
Bruno S., Maugeri S. Pesci d'acqua dolce, atlante d'Europa, Mondadori 1992
Kottelat M., Freyhof J. Handbook of European Freshwater Fishes, Publications Kottelat, Cornol (CH), 2007

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Porcellotti S. e Associazione ICHTHYOS -  Web Museo della Fauna Europea http://www.ittiofauna.org/webmuseum/indexwm.htm (visitato 3/12/2007)

Fauna endemica d'Italia
Cyprinidae
Specie animali protette in Italia
Taxa classificati da Carlo Luciano Bonaparte